El nombre de Isabel de Mallorca puede designar a los siguientes individuos:

 Isabel de Mallorca (1337-1404). Hija del rey Jaime III de Mallorca. Fue reina titular de Mallorca y condesa nominal del Rosellón y de la Cerdeña.
 Isabel de Mallorca (1280-1301). Hija del rey Jaime II de Mallorca y primera esposa del célebre escritor Don Juan Manuel.